Studiendesign bezeichnet:

 im Allgemeinen das Forschungsdesign
 die Erhebungsmethode einer Studie
 das Studiendesign klinischer Studien